Édouard II est roi d'Angleterre de 1307 à 1327.
 Édouard II est comte de Bar de 1344 à 1352.

 Édouard II est une pièce de théâtre de Christopher Marlowe.
 Edward II est un film de Derek Jarman adapté de la pièce de Marlowe.